Кандонгу́ (, новая романизация: Gangdong-gu) — район в восточной части Сеула, столицы Республики Корея. Имеет статус самоуправления.

Название 
«Кандонгу» буквально означает «район к востоку от реки»: «кан» (кор. 강) — «река», «дон» (кор. 동) — «восток», «гу» (или «ку»; кор. 구) — «район».

Расположение на карте города 
Кандонгу является самым восточным районом Сеула, выступая вглубь провинции Кёнгидо, в связи с чем с севера, востока и юга его окружает эта провинция. На юго-востоке от Кандонгу расположен город Ханам, на востоке — город Кури

На западе через реку Ханган Кандонгу граничит с районом Кванджингу, на юго-западе — с районом Сонпхагу.

История 
1 января 1963 года территория нынешнего Кандонгу была присоединена к столичному району Сондонгу.

1 октября 1975 года произошло разделение районов, перекинувшихся через реку Ханган, на южные и северные. Таким образом, Кандонгу в составе Каннамгу был отделён от северных районов.

1 октября 1979 года Кандонгу был выделен из состава Каннамгу и получил статус самоуправления, однако окончательные границы были закреплены за ним через 8 лет, когда 1 января 1988 года из состава Кандонгу выделился район Сонпхагу, ставший его юго-западной границей.

Общая характеристика 
Площадь занимаемой Кандонгу территории составляет 24,58 км². Особенностью Кандонгу является тот факт, что 48,09 % (11,82 км²) от всей площади района занимает жилая территория, а 49,39 % (12,14 км²) — зелёная зона. Под промышленную территорию отведено всего лишь 2,52 % (0,62 км²) от всей площади района. Таким образом, Кандонгу является спальным районом Сеула.

2 мая 1986 года, в преддверии Азиатских игр 1986 года и Олимпийских игр 1988 года, от аэропорта Кимпхо, находящегося в противоположном районе Сеула Кансогу, до западной части Кандонгу была достроена Олимпийская магистраль (кор. 올림픽대로, ).

По границе самого восточного тона (Санильдон, кор. 상일동), которая также является восточной границей Кандонгу и Сеула, проходит скоростная автомагистраль Чунбу косокторо (кор. 중부고속도로, букв. «Скоростная автомагистраль центральной части»), которая ведёт от Сеула, Кури и Ханама через центральную часть страны к городу Тхонъён провинции Кёнсан-Намдо, расположенному юго-восточнее города Чинджу и юго-западнее Пусана.

Населённые пункты-побратимы 
Внутри страны:
  уезд Хончхон, провинция Канвондо, Республика Корея (с октября 1992)
  уезд Вандо, провинция Чолла-Намдо, Республика Корея (с мая 1994)
  уезд Коксон, провинция Чолла-Намдо, Республика Корея (с марта 1996)
  уезд Чинан, провинция Чолла-Пукто, Республика Корея (с февраля 1996)
  г. Кёнсан, провинция Кёнсан-Пукто, Республика Корея (с марта 1996)
  уезд Йонъян, провинция Кёнсан-Пукто, Республика Корея (с ноября 1996)
  уезд Понхва, провинция Кёнсан-Пукто, Республика Корея (с ноября 1996)
  уезд Ымсон, провинция Чхунчхон-Пукто, Республика Корея (с марта 1999)
  уезд Кочхан, провинция Кёнсан-Намдо, Республика Корея (с ноября 1999)
  г. Ичхон, провинция Кёнгидо, Республика Корея (с февраля 2001)
  уезд Пуё, провинция Чхунчхон-Намдо, Республика Корея (с сентября 2002)
  уезд Чхонъян, провинция Чхунчхон-Намдо, Республика Корея (с сентября 2002)
  уезд Чинчхон, провинция Чхунчхон-Пукто, Республика Корея (с 24 апреля 2009)

За рубежом:
  район Фэнтай (, пиньинь: Fēngtái Qū), г. Пекин, Китай (с августа 1995)
  г. Ханчжоу (, пиньинь: Hángzhōu), провинция Чжэцзян, Китай (с мая 2000)
  г. Циньхуандао (, пиньинь: Qínhuángdǎ), провинция Хэбэй, Китай (с ноября 2000)
  район Сонгинохайрхан (), г. Улан-Батор, Монголия (с октября 1999)
  г. Мусасино (, Musashino-shi), Западный Токио, Япония (с августа 1995)

Примечания 

Районы Сеула